Devéria är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:
Achille Devéria (1800–1857), fransk målare och litograf
Eugène Devéria (1805–1865), fransk målare och präst
 Théodule Devéria  (1831–1871), fransk egyptolog